Kovácsok bástyája, Brassó
Kovácsok bástyája, Kolozsvár
Kovácsok bástyája, Nagyenyed